Слово Агар має багато значень. Серед них:

Імена осіб 
 Агар — біблійний персонаж, єгиптянка, мати Ізмаїла, за переказами родоначальниця арабів, згідно з переказом, викладеним у святому Письмі — рабиня Сари та наложниця Авраама;
 Агар — скіфський цар;

Назви рослин 
 Агар-агар — вид полісахаридів;

Назви населених пунктів 
 Агар — місто в Індії, штат Мадх'я-Прадеш;
 Агар — місто в східному Туркменістані, Лебапський велаят;